Jako kompakt se zkráceně označuje:
 kompaktní množina v matematice
 kompaktní disk, médium pro záznam dat
 kompaktní fotoaparát (fotoaparát bez výměnných objektivů)
 kompakt Benderpyro pyrotechnická jednotky podle počtů ran